Ein Schiebetor bezeichnet ein durch horizontales Schieben zu öffnendes Tor:

 für Schiebetore an Gebäuden oder als Durchlass in Einfriedungen siehe Schiebetür
 für Schleusentore siehe Schiebetor (Wasserbau)